Okręty US Navy o nazwie USS "Ponchatoula", pochodzącej od rzeki Ponchatoula w stanie Louizjana:
 Pierwszy "Ponchatoula" (AOG-38) był tankowcem, który wszedł do służby w 1944.
 Drugi "Ponchatoula" (AO-148), później T-AO-148, był tankowcem floty, który był w służbie w latach 1956-1992.

Ponchatoula